Rödlbach ist der Name folgender Gewässer:

 Rödlbach (Heinbach), linker Zufluss des Heinbachs (zur Fichtelnaab) in Drahthammer, Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Rödlbach (Rötzbach), rechter Zufluss des Rötzbachs (zur Schwarzach, zur Naab) nach Voitsried, Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Rödelbach